Mark Jansen och liknande namn kan syfta på

 Mark Jansen - kommunikationsdirektör för Google i norra Europa
 , en amerikansk republikansk politiker från Michigan
  (född 1978), en holländsk gitarrist